Lloyd Aiello ist der Name folgender Personen:

* Lloyd M. Aiello (1932–2019), US-amerikanischer Augenarzt
 Lloyd P. Aiello (Lloyd Paul Aiello, * 1959), US-amerikanischer Augenarzt